Manufacture des draps de Villeneuvette
 Manufacture de draps des Saptes
 Manufacture royale de draps Le Dijonval
 Manufacture royale de draps de Châteauroux

Voir aussi 
 Foulon